SuperCalc — электронная таблица, выпущенная  в 1981 году и изначально поставлявшаяся вместе с  в составе набора программ CP/M для портативного компьютера Osborne 1. В 1984 году Sorcim была куплена Computer Associates, из-за чего последние версии SuperCalc носили название CA-SuperCalc.

В отличие от VisiCalc, SuperCalc является одной из первых электронных таблиц, способных итеративно разрешать  (ячейки, значения которых зависят друг от друга).

Версии SuperCalc были выпущены для компьютеров Apple II, IBM PC с операционной системой DOS, а также для MS Windows, мейнфреймов IBM (S/360) и VAX/VMS.

Версии

SuperCalc 1 

В конце 1980 года Адам Осборн искал поставщика электронных таблиц для своего компьютера Osborne 1. Поскольку ему не удалось приобрести права на VisiCalc, он обратился в Sorcim с просьбой разработать электронную таблицу, которая могла бы соперничать с VisiCalc и была бы выпущена к апрелю 1981 года, чтобы её можно было показать на . Основным разработчиком программы стал Гари Балейсен (Gary Balleisen). В итоге презентация была встречена с достаточно большим энтузиазмом. SuperCalc был написан на ассемблере, разработка стоила $20 000. Наряду с WordStar, SuperCalc вошёл в комплект поставки компьютера Osborne 1. Также он продавался отдельно по цене $295.

Программе требовалась операционная система CP/M версии 2.2, 48 килобайт оперативной памяти и один дисковод. Поскольку большинство машин с CP/M использовали вывод на последовательный терминал, большинство других электронных таблиц для этой операционной системы не выводили таблицу в реальном времени; SuperCalc же содержал настройки для различных типов терминалов, позволявшие ему достаточно быстро перерисовывать экран в реальном времени. Максимальный размер таблицы составлял 254 строки и 63 столбца. Максимальная длина текста в ячейке составляла 117 символов. Поддерживалось изменение ширины столбцов, а также вертикальное и горизонтальное разделение экрана. Была возможна защита ячеек от изменения.

Для математических вычислений использовался двоично-десятичный код, что позволяло увеличить точность вычислений. Как целые числа, так и числа с плавающей запятой обрабатывались в диапазоне экспонент от 10−16 до 1016. Среди поддерживаемых математических функций были вычисление абсолютной величины, тригонометрические функции, экспонента и логарифмы. Имелись также логические функции и функции поиска минимума и максимума.

С программой поставлялось 108-страничное руководство пользователя. Также присутствовала встроенная в программу справка.

Обозревателем журнала InfoWorld SuperCalc был оценён достаточно высоко: он предположил, что у программы есть потенциал для того, чтобы стать «классикой в своём жанре».

SuperCalc2 

SuperCalc2 был выпущен в апреле 1983 года для DOS 1.1 и старше, а также CP/M-80 и 86 и продавался по цене $295. Под управлением DOS ему требовалось 64 килобайта памяти, CP/M — 48. Максимальный размер таблицы составлял 254 строки и 63 столбца. На конец 1983 года пользовательская база программы составляла примерно 250 000 установок.

Были добавлены функции арифметики дат и работы с календарём. Было возможно слияние данных из нескольких таблиц. Данные можно было сортировать по строкам или столбцам, возможно было также скрытие определённого диапазона данных. Имелась поддержка записываемых в дисковый файл макрокоманд. Добавилась возможность возвращать из формулы строку текста (например, функция вычисления истинности значения могла выдавать текст «Хорошо» для истинного значения и «Плохо» для ложного). Среди математических функций добавились округление и деление с остатком.

С программой поставлялся модуль Super DataIntercharge, позволявший осуществлять экспорт и импорт файлов формата CSV (только данные) и SDF (SuperData Format, также формулы). Поддерживалась полная прямая совместимость с первой версией, обратная совместимость была ограничена файлами, не использующими новые функции.

Скорость работы была увеличена примерно в 2 раза. Были добавлены расширенные функции настройки печати (длина и ширина страницы, интервал, возможность задания специальных команд для конкретной модели принтера).

В комплект входило руководство пользователя. По сравнению с первой версией, добавился короткий буклет «10 Minutes to SuperCalc2». Имелась также справочная карточка с основными командами.

SuperCalc 3 

SuperCalc 3 был выпущен в конце 1983 года для IBM-совместимых компьютеров и продавался по цене $395. Для его работы требовалась операционная система DOS версии 1.0 и выше, 96 килобайт оперативной памяти и один дисковод. Максимальный размер таблицы составлял 254 строки и 63 столбца. SuperCalc 3 был написан на языке программирования Pascal. Использовалась технология разреженного хранения данных: в памяти храниласть только информация в ячейках, содержащих данные, а также сведения о том, какие ячейки являются пустыми.

В программу было встроено более 50 функций. Были добавлены финансовые функции, которые включали вычисление внутренней нормы доходности, чистой приведённой стоимости и выплат по кредитам. Из математических функций имелись округление, вычисление суммы и среднего, генератор случайных чисел. Для повышения производительности вместо двоично-десятичного кода использовалось двоичное представление чисел. Поддерживалась работа с числами с плавающей запятой от 1×10−63 до 1×1062

Были добавлены функции управления базами данных, сортировка по двум ключам, графические возможности. Имелось 7 типов графиков (линейный, круговой, гистограмма, гистограмма с накоплением, с областями, точечный, биржевой), было возможно изменение шрифта заголовков и меток (до 8 шрифтов), а также печать до 4 графиков на одной странице. Возможно было отображение графиков на экране, в том числе в цвете. Графики были двухмерными.

Программа поставлялась на двух дисках, включавших, помимо самой программы, примеры таблиц, дополнительные программы Sideways (печать таблиц в альбомной ориентации) и Superdata Intercharge (преобразование файлов Lotus 1-2-3 и Visicalc). В комплект также входили руководство пользователя для основной программы и Superdata Intercharge, короткий буклет «10 Minutes to SuperCalc 3» и две карточки, содержащие краткую информацию о командах и графических возможностях.

Защита от копирования отсутствовала. Компанией Sorcim предоставлялась программа корпоративного лицензирования SuperCalc, понижавшая цену до $237 за копию при покупке лицензии на 25 пользователей, до $118 при покупке лицензии на 400 пользователей, а также лицензия с неограниченным числом пользователей за $65 000.

Релиз 2 

SuperCalc 3 Release 2 был выпущен в 1984 году и продавался по цене $395. Для его работы требовалась операционная система DOS версии 2.0 и выше, 96 килобайт оперативной памяти и один дисковод. Поддерживались 33 модели принтеров и 18 моделей плоттеров.

По скорости вычислений Release 2 превосходил Lotus 1-2-3, причём использование математического сопроцессора давало прирост скорости до 10 раз. Максимальный размер таблицы составлял 9999 строк и 127 столбцов (при наличии менее чем 192 килобайт памяти — 254 строки и 63 столбца). Была возможность итеративного вычисления с кольцевыми ссылками без пересчёта остальной таблицы. Данная возможность была уникальна для электронных таблиц того периода.

Среди улучшений по сравнению с первой версией SuperCalc 3 называлось улучшенная прокрутка, разделение экрана по горизонтали и вертикали.

Программа поставлялась на двух дисках, включавших, помимо самой программы, примеры таблиц, дополнительные программы Sideways (печать таблиц в альбомной ориентации) и Superdata Intercharge (преобразование файлов Lotus 1-2-3 и Visicalc). В комплект также входили руководство пользователя для основной программы и Superdata Intercharge, короткий буклет «10 Minutes to SuperCalc 3» и две карточки, содержащие краткую информацию о командах и графических возможностях.

SuperCalc 3a 

SuperCalc 3a был выпущен в 1985 году и предназначался для компьютеров Apple IIc и Enhanced Apple IIe. Из-за ограниченных возможностей этих компьютеров не поддерживалось итеративное вычисление кольцевых ссылок. Поддерживались таблицы размером до 63 столбцов и 254 строк (до 116 символов в ячейке). При отображении графиков на экране можно было использовать до 16 цветов, а при печати — до 90 цветов.

Релиз 2.1 
SuperCalc 3 Release 2.1 был выпущен в 1985 году. В программу была добавлена поддержка расширенной памяти стандарта EMS (до 8 мегабайт), а также графического адаптера EGA. Сама программа занимала в памяти 96 килобайт и поддерживала до 127 столбцов и 9999 строк таблицы. Была добавлена поддержка 24 новых принтеров и 8 плоттеров.

Была улучшена производительность (так, вывод графиков осуществлялся вдвое быстрее, чем в предыдущей версии). Была добавлена возможность настройки цветов элементов графика.

Имелась поддержка высококачественной графики, внешних макросов.

SuperCalc 4 

Версия SuperCalc 4 была выпущена в 1986 году и продавалась по цене $495. SuperCalc 4 позиционировался как основной конкурент Lotus 1-2-3. По состоянию на 1987 год исследователями рынка табличных процессоров SuperCalc ставился на второе место после Lotus 1-2-3, причём значительная часть установок приходилась на крупные корпорации, что было связано с политикой лицензирования, предполагавшей значительные скидки при покупке большого числа копий (так, при покупке 25 лицензий цена снижалась до $247), а также с отсутствием защиты от копирования. В числе корпораций, использовавших SuperCalc, были Hughes Aircraft, Lockheed Missile and Space Inc., Jet Propulsion Laboratory и Wells Fargo Bank.

Программа работала под управлением операционной системы DOS версии 2.0 и старше на IBM-совместимых компьютерах начиная с IBM PC. Для запуска требовалось 256 килобайт оперативной памяти. Имелась возможность использования расширенной памяти для работы с большими таблицами (поддерживалось до 8 мегабайт EMS-памяти). Поддерживались видеоадаптеры EGA и Hercules, а также математические сопроцессоры 8087 и 80287.

В числе основных нововведений данной версии — поддержка макрокоманд, хранимых вместе с электронной таблицей. Многие команды совпадают с использовавшимися в Lotus 1-2-3, однако из-за различий в структуре меню использовать существующие макросы для Lotus 1-2-3 было нельзя без их модификации. Макросы могли выводить на экран сообщения и видоизменять внешний вид рабочего экрана (например, можно было убрать подписи строк и столбцов). Кроме того, появилась возможность автоматической записи макросов. Это было существенным конкурентным преимуществом.

Присутствовали также функции работы с базами данных: печать отчётов, заполнение данными и т. д. В SuperCalc 4 отсутствовали функции по работе со строками и матрицами, а также по осуществлению множественного регрессионного анализа, присутствовавшие у конкурентов, а также функции поиска решения (которые были ограничены созданием кольцевых ссылок с контролируемым числом итераций). В то же время были доступны многие дополнительные финансовые функции (например, вычисление основной суммы и процентов по аннуитетам), отсутствовавшие в Lotus 1-2-3, а также решение систем уравнений с использованием неограниченного числа итеративных приближений. Возможно было слияние данных из нескольких таблиц (путём сложения), причём как с использованием отдельных диапазонов данных, так и таблиц целиком. Поддерживалась сортировка по строкам и столбцам с использованием до 2 ключей сортировки.

В данной версии появились улучшенные средства импорта и экспорта файлов Lotus 1-2-3: при данных операциях сохранялись функции и формулы, однако не поддерживалась конвертация макросов. Кроме того, поддерживалась прямая и обратная совместимость с SuperCalc 3, ограниченная лишь невозможностью работы со встроенными в таблицу макросами в старой версии. Имелась также возможность импорта и экспорта данных в форматах DIF и CSV. Также поддерживалась совместимость с Visicalc. Возможности по импорту и экспорту файлов формата DBF (DBase) отсутствовали.

Присутствовали интерфейсные улучшения: в строке меню появились полные наименования команд (а не однобуквенные коды), также из Microsoft  и Lotus 1-2-3 была заимствована возможность создавать именованные диапазоны.

Графические средства SuperCalc, которые и ранее превосходили таковые у Lotus 1-2-3, также были улучшены в данной версии. Создание и печать графиков (а также настройка принтера) осуществлялись без выхода из основной программы. На графиках могло быть представлено до 10 переменных, предоставлялись широкие возможности расстановки меток на графиках и выбора цветов. Поддерживались 56 чёрно-белых принтеров, 17 цветных принтеров и 26 плоттеров. Печать таблиц в альбомной ориентации была возможна с использованием отдельной утилиты Sideways. Определение используемого аппаратного обеспечения осуществлялось автоматически без использования отдельной процедуры установки. В совокупности с отсутствием защиты от копирования это облегчало установку программы на новый компьютер.

Была возможна работа с таблицами трёх размеров: 254 строки и 63 столбца (для компьютеров с малым объёмом памяти); 2000 строк и 127 столбцов; 9999 строк и 255 столбцов (больше, чем у Lotus 1-2-3, в котором максимальная длина таблицы составляла 8192 строки). Увеличение функциональности потребовало увеличения занимаемого программой объёма оперативной памяти: вместе с операционной системой она занимала до 190 килобайт ОЗУ. Для работы с большими таблицами, созданными в SuperCalc 3, использовался режим оверлея, в котором отдельные части программы подгружались в память по мере необходимости; в таком режиме программа занимала 96 килобайт ОЗУ (как и SuperCalc 3), но работала медленнее.

Производительность SuperCalc 4 была примерно на одном уровне с Lotus 1-2-3: загрузка таблиц выполнялась медленнее, но скорость вычислений и отзывчивость интерфейса при прокрутке были выше. При этом не поддерживался минимальный пересчёт и фоновой пересчёт.

С программой поставлялись объёмное руководство пользователя, краткое введение в основные функции программы («10 Minute Guide»), две карточки с подсказками и накладка на клавиатуру с подписями для функциональных клавиш. В отличие от предыдущей версии, при переходе в командный режим клавишей  показывалась двухстрочная подсказка с доступными командами. Обозревателями отмечались также высокая доступность и подробность сообщений об ошибках, что вкупе с наличием подробной документации облегчало работу с программой.

Данная версия SuperCalc была переведена на русский язык и распространялась в России.

SuperCalc 5 

Версия SuperCalc 5 была выпущена в 1989 году и продавалась по цене $495 ($100 для пользователей предыдущих версий; к марту 1991 года цена была снижена до $149). Она работала под управлением операционной системы DOS версии 3.0 и старше на IBM-совместимых компьютерах начиная с PC/XT. Для запуска требовалось 512 килобайт оперативной памяти. Обозревателями отмечалась сравнительная нетребовательность к вычислительным ресурсам: фактически, SuperCalc 5 можно было пользоваться на любом компьютере. Однако для работы с большими таблицами требовалась расширенная память (поддерживалось до 32 мегабайт EMS-памяти), так как пустой лист таблицы занимал в памяти 60 килобайт, а свободными из 640 килобайт памяти после запуска оставалось не более 180. Использованием памяти были ограничены также функции по работе с несколькими таблицами и многостраничными таблицами; однако возможно было установление связей с другими таблицами, находящимися на диске.

В данной версии добавились возможности по одновременной работе с тремя таблицами, поддержка команд Lotus 1-2-3, возможность приостановления пересчёта таблицы и отмены операций, трёхмерные графики и новые функции (в основном ориентированные на работу со строковыми данными). Поддерживалась также интеграция с базами данных (DBase), а дополнение Silverado добавляло функции работы с реляционными базами данных (при этом встроенные функции могли работать только с базами, целиком помещавшимися в оперативную память). Появилась поддержка матричных операций и множественного регрессионного анализа (с поддержкой линейных, квадратичных и кубических моделей). Макросы могли использоваться для создания использующих собственные меню приложений, однако средства их отладки практически отсутствовали. Была возможна сетевая установка и сетевая печать, использовались средства блокирования файлов для предотвращения их порчи при одновременной работе нескольких пользователей.

В комплекте поставлялись утилиты Sideways (печать таблиц в альбомной ориентации) и Privacy Plus (шифрование файлов). Построенные в SuperCalc 5 графики можно было отослать по модему в фирму Computer Associates, и получить на следующий рабочий день распечатанные слайды или прозрачки. Документация включала в себя подробное руководство по использованию, буклет для быстрого начала работы и буклет с кратким описанием команд.

По скорости работы SuperCalc 5 несколько уступал конкурентам. В то же время в целом данная версия была оценена достаточно высоко, несмотря на скорость работы и отсутствие графического интерфейса. Недостатком являлось отсутствие предварительного просмотра печати, что приводило к тому, что для получения желаемого печатного результата (в частности, разрывов страниц в нужных местах) приходилось прибегать к методу проб и ошибок. Также отмечалось, что многие команды (например, перемещение и копирование диапазона) полноценно не работали с многостраничными таблицами.

В начале 1990 года было выпущено обновление Revision C, которое на 15—25 килобайт уменьшило объём занимаемой памяти, улучшило производительность и совместимость с Lotus 1-2-3.

Данная версия SuperCalc была переведена на русский язык и распространялась в России.

CA-SuperCalc 5.1 
CA-SuperCalc 5.1 был выпущен в 1991 году и продавался по цене $149. Нововведения включали возможность применения команд из меню к многостраничным таблицам, увеличение скорости работы, дополнительные цветовые схемы и возможность работы со 132-колоночным дисплеем.

CA-SuperCalc 5.5 

CA-SuperCalc 5.5 был выпущен в 1992 году и продавался по цене $149. Максимальный размер электронной таблицы составлял 9999 строк, 255 столбцов и 255 страниц. Одновременно можно было открыть до 255 таблиц.

Данная версия принесла с собой поддержку мыши, а также настраиваемой панели инструментов. Другие улучшения были связаны с функциями печати и оформления. В частности, был добавлен предварительный просмотр печати с возможностью увеличения фрагмента. В комплекте также поставлялись шрифты производства компании .

CA-SuperCalc для Windows 

CA-SuperCalc для Windows был выпущен в 1994 году. Среди основных новшеств данной версии (помимо использования графического интерфейса пользователя Windows) выступили заимствованные из другого продукта Computer Associates, CA-Compete, функции многомерного анализа данных с использованием сводных таблиц.

CA-SuperCalc/MF 
Под торговой маркой CA-SuperCalc/MF стал продаваться табличный процессор MegaCalc, разработанный Mega Group и работавший на мейнфреймах IBM, после приобретения этой компании Computer Associates. Переименование произошло в 1987 году. Основным отличием от версий для микрокомпьютеров являлись функции прямого доступа к базам данным (в частности, DB2). CA-SuperCalc/MF продавался по цене от $9600 до $44 000 в зависимости от конфигурации.

CA-SuperCalc/VAX 
CA-SuperCalc/VAX предназначалась для системы VAX/VMS 5.0 и выше и была портом системы CA-SuperCalc для мэйнфреймов IBM. Версия 5.2 была выпущена в 1991 году и стоила от $1500 для использования на компьютерах VAXstation до $50 000 на мейнфреймах серии . Помимо возможностей версии для IBM-совместимых компьютеров, данная версия имела средства прямого доступа к базам данных VAX/VMS.

Клоны 
Как и у многих других популярных программ, у SuperCalc существовала «адаптированная» для советских персональных компьютеров версия под названием «Абак»; фактически данная программа представляла собой переведённый на русский язык SuperCalc 2. Также значительное сходство с SuperCalc имел пакет «Спринт» для компьютеров «Корвет».

Популярность и рыночная доля 

На момент выпуска SuperCalc доминирующее положение на рынке электронных таблиц занимал VisiCalc, работавший на большинстве микрокомпьютеров с процессорами 6502 и Z80. SuperCalc был разработан для новой операционной системы CP/M, работавшей на более производительных компьютерах с процессором Intel 8080. VisiCalc был портирован на эту операционную систему не сразу, что позволило SuperCalc занять значительную долю на рынке электронных таблиц для CP/M. Кроме того, на многих персональных компьютерах этого периода SuperCalc предустанавливался в рамках OEM-соглашений.

Новый виток конкуренции оказался связан с выпуском в 1983 году Lotus 1-2-3. Данный пакет, работавший под управлением операционной системы DOS на IBM PC-совместимых компьютерах, обладал значительными конкурентными преимуществами: возможность построения диаграмм, пересчёта таблицы с учётом зависимостей между ячейками, а не просто по строкам или по столбцам, использование разреженного хранения данных (что позволяло использовать таблицы большего размера), форматирование и именование ячеек, а также рудиментарные функции работы с базами данных.

Разработчики SuperCalc сумели к концу 1983 года выпустить версию своей электронной таблицы, копировавшую большинство новых возможностей Lotus 1-2-3, однако к этому моменту большая часть рынка электронных таблиц была уже занята Lotus. SuperCalc, по оценкам экспертов, к середине 1980-х занимал вторую позицию на рынке. Это стало возможным из-за политики корпоративного лицензирования SuperCalc, которая предполагала возможность использования неограниченного числа копий за фиксированную цену, благодаря чему SuperCalc стал корпоративным стандартом в таких крупных компаниях, как General Electric, Hughes Aircraft, Lockheed Missile and Space Inc., Jet Propulsion Laboratory и Wells Fargo Bank.

В дальнейшем гонка версий не привела к существенному изменению ситуации: хотя Supercalc 5 и превосходил по возможностям Lotus 1-2-3 версии 2.2, однако достаточно скоро Lotus была выпущена версия 3.0, не уступавшая конкуренту. Экспертами отмечалось, что у пользователей отсутствуют причины для смены поставщика электронных таблиц и перехода на новые версии; возможность такого перехода связывалась с грядущим обновлением доминирующей программно-аппаратной платформы: покупкой нового оборудования с переходом на Windows, OS/2, Unix или Macintosh.

Действительно, в начале 1990-х годов ситуация изменилась в связи с ростом популярности операционной среды Microsoft Windows. Первой электронной таблицей для этой платформы стал Microsoft Excel (1988). Lotus 1-2-3 для Windows был выпущен лишь в 1991 году и, в отличие от Excel, который изначально представлял собой полноценное графическое приложение, учитывающее все особенности новой среды, представлял собой лишь графическую оболочку для прежней версии системы. Техническое превосходство Excel и опережение конкурентов при переходе на графический интерфейс пользователя привели к тому, что его рыночная доля к 1994 году превысила 60 %. В таких условиях SuperCalc быстро терял позицию на рынке, так как его версия для Windows была выпущена лишь в 1994 году, а табличные процессоры для DOS уже не отвечали требованиям времени. После выпуска первой версии для Windows разработка SuperCalc была прекращена.

Совместимость форматов 
В настоящее время ни один распространённый табличный процессор не имеет средств импорта электронных таблиц SuperCalc. При наличии работающей копии SuperCalc можно сохранить таблицу в форматах WKS (Lotus 1-2-3) или CSV, которые поддаются преобразованию.

Также просматривать файлы, сохранённые в Supercalc версии 5 и выше, можно в программе Quick View Plus.

См. также 
 VisiCalc
 Lotus 1-2-3

Примечания

Литература

Ссылки 
 Электронные таблицы. Табличный процессор SuperCalc.

Электронные таблицы
Программное обеспечение для CP/M
Программное обеспечение для DOS
Программное обеспечение для Windows